Aardrijkskunde
 De Bracke, buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis

Media
 Bracke & Crabbé, Vlaams televisieprogramma
 Bracke op vrijdag, Vlaams televisieprogramma

Personen met de achternaam Bracke
 Barbara Bracke, Belgisch actrice
 Daniël Bracke, Belgisch zanger, musicalacteur en componist
 Dirk Bracke, Belgisch schrijver
 Elias Bracke, Belgisch badmintonner
 Cornelius Bracke, Belgisch journalist, schrijver en televisiescenarist; pseudoniem van Guido Van Meir
 Ferdinand Bracke, Belgisch wielrenner
 Marie-Rose Bracke, Belgisch rechter
 Olivier Bracke, Belgisch acteur
 Siegfried Bracke, Belgisch journalist, hoofdredacteur, televisiepresentator en politicus
 Simon Bracke, Belgisch voetballer
 Sofie Bracke, Belgisch politica
 Tony Bracke, Belgisch wielrenner

Zie ook 
 Bräcke (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam